Josef Wehrle ist der Name folgender Personen:

* Josef Wehrle (Bildhauer) (* 1943), deutscher Holzbildhauer
 Josef Wehrle (Theologe) (1947–2021), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer